Une année bissextile commençant un mercredi est une année de 366 jours dont le  tombe un mercredi, le 29 février un samedi et le 31 décembre un jeudi, comme :
 2020, la précédente ;
 2048, la prochaine.

On lui affecte les lettres dominicales ED. Elle compte exceptionnellement 53 semaines (de même qu'une année bissextile commençant un jeudi).

Calendrier annuel correspondant

Autres années bissextiles commençant un mercredi 
  :
  : 1716 • 1744 • 1772
  : 1812 • 1840 • 1868 • 1896
  : 1908 • 1936 • 1964 • 1992

  :
  : 2020 • 2048 • 2076
  : 2116 • 2144 • 2172
  : 2212 • 2240 • 2268 • 2296
  : 2308 • 2336 • 2364 • 2392

Voir aussi 

Mercredi